Cereus (plantengeslacht), een geslacht van cactussen
Cereus (dierengeslacht), een geslacht van zeeanemonen